Больша́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Казани:
 Большая улица — улица в историческом районе Адмиралтейская слобода.
 Большая улица — прежнее название Гривской улицы.
 Большая улица — прежнее название улицы Фрунзе.
 В историческом районе Суконная слобода:
 Большая улица — прежнее название улицы Тихомирнова.
 1-я Поперечно-Большая улица — прежнее название Суконной улицы.
 3-я Поперечно-Большая улица — прежнее название улицы Нурсултана Назарбаева.
 Большая улица — улица в Москве.
 Большая улица — улица в Новосибирске.
 Большая улица — улица в Рязани.
 Большая улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Большая улица — улица в Днепре.

См. также 
 Большая аллея (Санкт-Петербург)
 Большая Набережная улица
 Большой проспект